Сезон 2011/2012 стал для Лацио 29-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

19.850.000

Зима 

2.490.000

Ушли из клуба

Лето 

16.980.000

Зима 

5.000.000

Общие убытки:22.340.000

Общая прибыль:21.980.000

Разница:360.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 Примечания:
 1.С «Аталанты» было снято 6 очков в связи с коррупционным скандалом.

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

Квалификация

Плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бобмардиры

Ссылки 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»